Примера А Уругвая по футболу 1963 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги. Чемпион квалифицировался в Кубок Либертадорес 1964.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1963
Футбол в Южной Америке в 1963 году
1960-е годы в Уругвае